Ålö kan syfta på:

 Ålö AB – företag i Brännland, Umeå kommun, som tillverkar frontlastare.

Geografi

Finland
 Ålö, Ingå –  en ö i Nyland, Finland

Sverige
 Ålö, Haninge kommun – ö i Haninge kommun och en del av Stockholms skärgård
 Ålö, Oxelösunds kommun – en ö i Oxelösunds kommun och en del av Nyköpings skärgård.

Se även
 Ålön